Любо́вь Васи́льева:
 Васильева, Любовь Григорьевна (1938—2010) — актриса, народная артистка РСФСР.
 Васильева, Любовь Ивановна (род. 1971) — паралимпийская чемпионка (лёгкая атлетика).
 Васильева, Любовь Николаевна (1901—1985) — советская учёная-миколог.
 Васильева, Любовь Петровна (1895—1966) — советская библиограф-геолог.
 Васильева, Любовь Юрьевна (род. 1967) — паралимпийская чемпионка (лыжные гонки).